Molekulska formula -{C2H4S2}- se može odnositi na:

 1,2-Ditietan
 1,3-Ditietan